El término Kamiane puede referirse a:

 Kamiane (Rovenki), asentamiento urbano en el raión de Rovenki del óblast de Lugansk (Ucrania).
 Kamiane (Sumy), pueblo en el óblast de Sumy (Ucrania).
 Kamiane (Zaporiyia), asentamiento urbano en el óblast de Zaporiyia (Ucrania).